Lee Jae-sung (1983) – pugile sudcoreano
Lee Jae-sung (1985) – calciatore sudcoreano
Lee Jae-sung (1988) – calciatore sudcoreano
Lee Jae-sung (1992) – calciatore sudcoreano